Waccabuc (jezioro)
 Waccabuc (rzeka)